Seznam polkov z zaporedno številko 196.

Seznam 
 Pehotni
 196. strelski polk (ZSSR)
 196. polkovna bojna skupina (ZDA)
 196. pehotni polk (Wehrmacht)
 196. grenadirski polk (Wehrmacht)

 Oklepni/Tankovski
 196. tankovski polk (ZSSR)

 Artilerijski
 196. artilerijski polk (ZSSR)
 196. artilerijski polk (Wehrmacht)

Glej tudi